Спи́сок са́мых посеща́емых худо́жественных музе́ев ми́ра перечисляет 100 пользующиеся наибольшим интересом среди посетителей музеев и галерей, экспозиции которых, главным образом состоят из произведений художественного искусства. Под художественным искусством понимаются скульптура, живопись, графика, фотоискусство и декоративно-прикладное искусство.

В список не включены туристические достопримечательности, которые не представляют собой художественный музей в чистом виде (например, Запретный город в Пекине). Также в список не включены музеи, экспозиции которых частично располагают произведениями художественного искусства, но главным образом являются специализированными музеями, посвящёнными конкретной тематике (например Музей естествознания в Лондоне).

Список построен на основании данных международного влиятельного художественного журнала The Art Newspaper, который печатает схожие списки с частотой раз в год; настоящий список основан на данных за 2021 год.

Наиболее широко в списке представлены музеи, расположенные в США — 18, Великобритании — 11, Франции — 10 и России — 8, следом с 6 музеями находятся Австралия и Испания. Наибольшее количество посетителей в год имеют музеи США — более  и России — более .

Большинство музеев из списка находятся в Париже — 11, Лондоне — 8, Москве — 5, и по 4 музея находятся в Вашингтоне, Мадриде и Токио.

Большинство музеев, отмеченных в списке, располагаются на территории Европейского континента — 55, на территории Северной Америки — 20 музеев, Азии — 16 музеев, Австралии — 7, Южной Америки — 2; музеи Африки в списке не представлены.

Примечания 

Списки музеев

Рейтинги